Azazel puede referirse a:

 Azazel (demonio), nombre de un ángel caído en la mitología hebrea;
Azazel (ángel caído), personaje ficticio de la serie japonesa "High School DxD" siendo el líder de los ángeles caídos;
 Azazel (Supernatural), personaje ficticio de la serie estadounidense Supernatural;
 Azazel (cómic), personaje ficticio del universo Marvel Comics, que forma parte de los X-Men y es el padre biológico de Nightcrawler;
 Azazel (extraterrestre), personaje que aparece en decenas de cuentos del novelista soviético Isaac Asimov (1920-1992) desde 1980;
 Azazel (película), filme estadounidense de 2007 protagonizado por Milla Jovovich.
 Azazel (Tekken), personaje ficticio del videojuego de lucha Tekken 6;
 Azazel (banda), banda finlandesa de Black Metal formada en 1992.
 Azazel (TBOI:R), personaje seleccionable en el juego rogue-like "The Binding of Isaac: Rebirth" 
Azazel (cazadores de sombras) demonio malvado de la serie cazadores de sombras, aparece en la segunda temporada.